Ла́юнен () — финская фамилия. Известные носители:

 Лаюнен, Вилле (род. 1988) — финский хоккеист.
 Лаюнен, Самппа (род. 1979) — финский двоеборец.
 Лаюнен, Яни (род. 1990) — финский хоккеист.